Бекерман, Кайл (род. 1982) — американский футболист, опорный полузащитник и капитан клуба «Реал Солт-Лейк». Выступал за сборную США. Участник Чемпионата мира 2014 года.
 Бекерман, Сидни
  (1919-2007) — американский кларнетист.
  (1920-2008) — американский кинопродюсер.

См. также 
 Бикерман